Monte San Vito – comune italiano nelle Marche
 Monte San Vito – insediamento del comune di Tolmino in Slovenia
 Monte San Vito – altura dei monti della Daunia in Puglia